Slovo klimax není zcela jednoznačné, může znamenat:

v ekologii
 klimax – finální stádium sukcese

v medicíně
 starší synonymum pro klimakterium

v literatuře
 klimax (literatura) – literární řada významů po sobě jdoucích vyjadřující postupné stupňování nebo zesilování významu slova (např. hezký, krásný, nádherný, úchvatný) nebo: vyústění krize v dramatické struktuře